Termenul „Rheinstein” se poate referi la:

A.V. Rheinstein, o organizație catolică a studenților din Köln
Cetatea Rheinstein pe cursul mijlociu al Rinului lângă Trechtingshausen